Hervé Matthys – calciatore belga
 Jan Matthys – profeta olandese
 Rudy Matthys – ex ciclista su strada belga
 Tim Matthys – ex calciatore belga